Fecker steht für:
 eine Fremdbezeichnung für Angehörige eines nach landschaftlicher und sozialer Abkunft in sich heterogenen Teils der Bevölkerung in Mittel- und Westeuropa, siehe Jenische

Fecker ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Fecker (* 1950), deutscher Berufssoldat, Fluglotse und Schriftsteller
 Björn Fecker (* 1977), bremischer Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Herbert Fecker (* 1924), deutscher Architekt, ehemaliger Leiter der Staatlichen Hochbauverwaltung des Landes Baden-Württemberg
 Regula Bührer Fecker (* 1978), Schweizer Werberin
 Robert Fecker (1895–1982), Jurist und Landrat